Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1994 odbyły się między 10 a 17 kwietnia 1994 w niemieckim Oberstdorfie, w Eisstadion.

Tytuł mistrzów świata obronili Kanadyjczycy (Rick Folk), którzy w finale pokonali Szwedów (Jan-Olov Nässén) 3:2. W półfinałach Niemcy (Andreas Kapp) przegrali 5:6 z Kanadą a Szwajcarzy (Markus Eggler) 4:6 ze Szwecją.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja 
 Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1994
1994 w curlingu
Curling w Niemczech
Sport w Oberstdorfie
1994 w Niemczech